Семко́ — украинская фамилия.
 Ириней (Семко) (1963—2017) — архиерей УПЦ МП, с 2007 года архиепископ Нежинский и Прилукский
 Семко, Валентин Владимирович (1937—2007) — начальник отдела научно-исследовательского управления НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Министерства обороны СССР.
 Семко, Михаил Фёдорович (1906—1979) — организатор высшей школы, советский учёный-механик, Герой Социалистического Труда (1976).

См. также 
 Семки
 Семка